Stylops dentatae — вид веерокрылых насекомых рода Stylops из семейства Stylopidae. Япония (Хонсю, Нагано).
Длина цефалоторакса 0,91 мм, максимальная ширина 0,97 мм; интермандибулярное расстояние 0,15 мм. Характеризуется трапециевидной формой цефалоторокса, который шире своей длины и менее пигментирован.
Паразиты пчёл вида Andrena (Hoplandrena) dentata (Andrena, Andrenidae).
Вид был впервые описан в 1990 году японскими энтомологами Тэйдзи Кифунэ (Kifune Teiji; Department of Parasitology, School of Medicine, , Фукуока) и Ясуо Маэтой (Maeta Yasuo; Division of Environmental Biology, Faculty of Agriculture, , Япония) и именован по видовому названию пчелы-хозяина.
В одной из новых работ по роду Stylops  в ходе анализа ДНК авторами (Straka et al., 2015) рассматривается в качестве предположительного синонима вида ?= (в статусе «Supposed new junior subjective synonym», что на 2018 год не подтверждено соответствующими профильными базами данных, например, Eol.org и Strepsiptera database).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Strepsiptera  на сайте Энциклопедия жизни eol.org
 Strepsiptera Kirby, 1813 на сайте Biolib.cz 
 Kathirithamby, Jeyaraney. 2002. Strepsiptera. Twisted-wing parasites . The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/ 
 Kathirithamby J. Strepsiptera Families .

Stylops
Животные, описанные в 1990 году
Насекомые Азии
Эндемики Японии